

Architettura 
 Stadio Al-Nahyan – stadio della città di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti

Persone 
 Hamdan bin Zayed Al Nahyan – emiro di Abu Dhabi dal 1912 al 1922
 Khalifa bin Zayed Al Nahyan – presidente degli Emirati Arabi Uniti dal 3 novembre 2004 ed emiro di Abu Dhabi dal 2 novembre 2004
 Mansur bin Zayd Al Nahyan – imprenditore e politico emiratino
 Mohammed bin Zayed Al Nahyan – generale e politico emiratino
 Shakhbut II bin Sultan Al Nahyan – emiro di Abu Dhabi dal 1928 al 1966
 Sultan II bin Zayed Al Nahyan – emiro di Abu Dhabi dal 1922 al 1926
 Zayed bin Sultan Al Nahyan – presidente degli Emirati Arabi Uniti dal 1971 al 2004 ed emiro di Abu Dhabi dal 1955 al 2004
 Zayed I bin Khalifa Al Nahyan – emiro di Abu Dhabi dal 1855 al 1909